Leutershausen steht für:

 Leutershausen, Stadt im Landkreis Ansbach, Mittelfranken, Bayern
 Leutershausen (Hohenroth), Ortsteil von Hohenroth, Landkreis Rhön-Grabfeld, Unterfranken, Bayern
 Leutershausen an der Bergstraße, Ortsteil von Hirschberg an der Bergstraße, Rhein-Neckar-Kreis, Baden-Württemberg
 SG Leutershausen, Handballverein aus Leutershausen an der Bergstraße